La 1940 Tschammerpokal fu la sesta edizione della competizione. Nella finale giocata il 1º dicembre 1940 nell'Olympiastadion di Berlino il Dresdner SC sconfisse il 1. FC Nürnberg 2-1. Per la prima volta la finale fu decisa ai supplementari.

1º turno

Ripetizioni

2º turno

Ripetizioni

3º turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale 

Dresdner SC(1º successo)

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1940
Edizioni della Coppa di Germania